Сикила има више значења:

 Сикила (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сикила (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сикила (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сикила (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику